

Geografia 
 Hille – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone 
 Anastasia Hille – attrice cinematografica e teatrale britannica
 Einar Hille – matematico statunitense